Nénette et Rintintin étaient des poupées porte-bonheur françaises de la Première Guerre mondiale.
 Rintintin est un acteur canin (v. 1918-1932), nommé d'après les précédents.
 Rintintin est une série télévisée américaine (1954-1959).
 Rintintin junior est une série télévisée franco-canadienne (1988-1993).